M.I.A.M.I. () — дебютный студийный альбом рэпера Pitbull. Пластинка была выпущена 24 августа 2004 года, и достигла #14 в национальном американском чарте Billboard 200.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Pitbull